Сарсель:

 Сарсель — муниципалитет во Франции, в регионе Иль-де-Франс, департамент Валь-д'Уаз.
 Сарсель — округ (фр. Arrondissement) во Франции, один из округов в регионе Иль-де-Франс (регион).